Vladislav Vrtek (né le  à Kadaň) est un joueur tchèque de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant.

Carrière 
Formé au SK Kadaň, Vrtek est recruté par le HC Litvínov à l'âge de 15 ans. Il y évoluera 5 ans, faisant 9 apparitions avec l'équipe première mais jouant principalement en jeunes et en étant prêté à son club formateur. En 2008, il signe au HC Most, en cours de saison il effectuera quelques matchs à Litvinov mais c'est au sein du club de deuxième division qu'il joue principalement. Il y fera 4 saisons avant de ne plus entrer dans les plans de l'entraîneur. Il effectue alors la saison 2012-2013 en prêt au HC Baník Sokolov à l'échelon inférieur. Il tente alors une première expérience à l'étranger en signant chez les Coqs de Courbevoie avant de très vite rejoindre les Bouquetins de Val Vanoise en Division 2. Après deux saisons et un titre de champion de France, il rentre en République tchèque pour jouer au HC Klášterec nad Ohří. Pour la saison 2017, il retourne en France du côté des Spartiates de Marseille retrouvant ainsi un contingent de compatriotes. Alors qu'il re-signe dans un premier, Vrtek quitte finalement Marseille pour Amnéville. Il y finit deuxième marqueur du championnat avec 48 points en 17 matchs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|rowspan="2"| 2005-2006|| HC Litvínov || Extraliga || 8 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| HC Litvínov U20 || Extraliga junior || 45 || 26 || 40 || 66 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"| 2006-2007|| HC Litvínov || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| SK Kadaň || 1. liga || 29 || 4 || 7 || 11 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| HC Litvínov U20 || Extraliga junior || 16 || 8 || 10 || 18 || 38 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2007-2008|| SK Kadaň || 1. liga || 33 || 11 || 3 || 14 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| HC Klášterec nad Ohří || 2. liga || 2 || 0 || 4 || 4 || 2 || 5 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
|rowspan="2"| 2008-2009|| HC Litvínov || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| HC Most || 1. liga || 40 || 10 || 9 || 19 || 64 || 10 || 4 || 4 || 8 || 8
|-
|rowspan="2"| 2009-2010|| HC Slovan Ústí nad Labem || 1. liga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| HC Most || 2. liga || 26 || 19 || 20 || 39 || 48 || 15 || 7 || 9 || 16 || 20
|-
|rowspan="3"| 2010-2011|| HC Vrchlabí || 1. liga || 10 || 4 || 4 || 8 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| HC Most || 2. liga || 26 || 16 || 23 || 39 || 32 || 9 || 7 || 8 || 15 || 4
|- 
| HC Most || 1. liga Q || - || - || - || - || - || 8 || 7 || 5 || 12 || 2
|-
|rowspan="3"| 2011-2012 || HC Most || 1. liga || 26 || 2 || 5 || 7 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| HC Baník Sokolov || 2. liga || 18 || 10 || 11 || 21 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| HC Most || 1. liga Q || - || - || - || - || - || 8 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
|rowspan="2"| 2012-2013|| HC Most || 1. liga || 4 || 2 || 2 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| HC Baník Sokolov || 2. liga || 35 || 15 || 30 || 45 || 24 || 9 || 5 || 5 || 10 || 45
|-
|rowspan="2"| 2013-2014|| Coqs de Courbevoie || Division 1 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| Bouquetins de Val Vanoise || Division 2 || 14 || 14 || 25 || 39 || 38 || 6 || 8 || 7 || 15 || 10
|-
| 2014-2015|| Bouquetins de Val Vanoise || Division 2 || 15 || 10 || 20 || 30 || 12 || 6 || 6 || 5 || 11 || 6
|-
| 2015-2016|| HC Klášterec nad Ohří || 2. liga || 32 || 17 || 22 || 39 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| HC Klášterec nad Ohří || 2. liga || 32 || 22 || 33 || 55 || 6 || 5 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || Spartiates de Marseille || Division 2 || 18 || 13 || 19 || 32 || 22 || 5 || 4 || 6 || 10 || 8
|-
| 2018-2019 || Red Dogs d'Amnéville || Division 2 || 17 || 23 || 25 || 48 || 37 || 5 || 5 || 5 || 10 || 18
|-
| 2019-2020 || Red Dogs d'Amnéville || Division 2 || 18 || 16 || 26 || 42 || 8 || 3 || 1 || 3 || 4 || 14
|-
| 2020-2021 || Ducs de Dijon || Division 3 || 2 || 3 || 9 || 12 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Lynx de Valence || Division 2 || 16 || 15 || 20 || 35 || 46 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en décembre 1987
Naissance à Kadaň
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Most
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du Club olympique Courbevoie
Joueur du Marseille Hockey Club
Joueur du Dijon Hockey Club